

Patronyme 

 Clarisse Coignet, (1823-1918), philosophe, enseignante et historienne ;
Edmond Coignet (1856-1915), ingénieur et entrepreneur français qui perfectionna le béton armé, fils de François ;
 François Coignet (1814-1888), industriel français pionnier du béton armé, fils de Jean-François ;
 Étienne-François Coignet (1798-1866), poète et bibliothécaire français ;
 Gillis Coignet I, met de Vlek, peintre flamand (1538-1599), frère de Michel Coignet ;
 Jean-François Coignet (1793-1846), gérant de la Maison Coignet & Cie.
 Jean-Gabriel Coignet (né en 1951), sculpteur français ;
 Le capitaine Jean-Roch Coignet (1776-1865), grognard napoléonien auteur d'un célèbre ouvrage de souvenirs militaires : Les cahiers du capitaine Coignet ;
 Jules Coignet (1798-1860), peintre français ;
 Marie-Gabrielle Coignet (1793-1830), graveuse et illustratrice française ;
 Michel Coignet (1549-1623), mathématicien flamand et fabricant d'instruments ;
 Michel Coignet, sieur de la Tuilerie, conseiller de Catherine de Médicis ;

Objet 

 Coignet (marine) : autre nom pour une épite, une cheville de bois en construction navale.

Voir aussi 

 Louis Cognet, théologien catholique et un historien du jansénisme.

 Christophe Cognet, réalisateur et documentariste français.

 Catherine Cognet plus connue sous le nom de Catherine Ceylac, journaliste française.